Die United States Navy taufte zwei Zerstörer auf den Namen USS De Haven, nach dem Polarforscher Edwin De Haven:

USS De Haven (DD-469), Zerstörer der Fletcher-Klasse, Stapellauf 1942, 1943 vor Savo Island von japanischen Flugzeugen versenkt
USS De Haven (DD-727), Zerstörer der Allen M. Sumner-Klasse, Stapellauf 1944, 1973 verkauft (als Incheon  1993 verschrottet)

Schiffsname der United States Navy